Kanton Dax-Nord, noordelijke kanton van het Franse departement Landes
Kanton Dax-Sud, zuidelijke kanton van het Franse departement Landes